Magnus Brahe er navnet på flere personer:

 Magnus Brahe (1564-1633)
 Magnus Fredrik Brahe (1756-1826)
 Magnus Brahe (1790-1844)
 Magnus Per Brahe (1849-1930)